Příjmení Behrens nosí více významných osobností:

 Bill Behrens (* 1970) – americký profesionální tenista
 Kurt Behrens (1884–1928) – německý skokan a olympionik
 Peter Behrens (1868–1940) – německý architekt a designér